Plaats in Indonesië
 Keprabon (Banjarsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Surakarta in de provincie Midden-Java
 Keprabon (Polanharjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java